Благая весть — перевод греческого слова Евангелие ()
 Благая весть — перевод слова «Евангелие»
 Благая весть — Радостная весть о возможности спасения и примирения с Богом для каждого человека.

См. также 
 Хорошие новости